Мирославские
 Мирославский, Андрей Александрович (24 сентября 1848 — 12 февраля 1913) — священник Вознесенской Соровской церкви Кирилловского уезда с 1874 года.
 Мирославская, Анна Ивановна (Орнатская) — дочь священника церкви Вознесения Господня в селе Коленец Череповецкого уезда Орнатского Ивана Михайловича.
 Мирославский, Николай Андреевич окончил Белозерское духовное училище в 1894 году
 Мирославский, Михаил Андреевич (19 июля 1879—1949) Окончил Белозерское духовное училище в 1895 году и Новгородскую духовную семинария в 1901 году. Арестован 3 марта 1934 года. Решением тройки УНКВД по Ленинградской области осуждён на 5 лет лагерей с конфискацией имущества. В 1939 году ему добавили ещё 5 лет. Умер Михаил Андреевич в 1949 году, где похоронен неизвестно.
 Мирославская, Мария Викторовна (Громцева) (12 февраля 1884—1962) — дочь священника Чудского прихода Череповецкого уезда Виктора Матвеевича Громцева.
 Мирославский, Александр Андреевич — священник Иоанно-Воиновской церкви г. Кириллова. С 1900 года — член Новгородского Комитета Правления Миссионерского общества, благочинный 7-го округа Кирилловского уезда.
 Мирославский, Иван Андреевич — с 1898 по 1931 годы — священник Шужболенской церкви Белозерского уезда. Сослан в концлагерь в Республике Карелия в сентябре 1931 г. Умер 26.02.1933 г.
 Мирославский, Павел Андреевич. Родился в 1882 году в селе Коленец Череповецкого уезда Новгородской губернии, где священником служил его отец. Окончил Белозерское духовное училище в 1898 году и Новгородскую духовную семинарию в 1904 году. 4 октября 1937 года тройкой УНКВД по Ленинградской области обвинен в «участии в контрреволюционной организации церковников» и осужден по статье 58-10-11 УК РСФСР. Приговорен к расстрелу. Расстрелян 9 октября 1937 года в Белозерске.
 Мирославский, Василий Андреевич (1884 — ?). Окончил Белозерское духовное училище в 1900 году и Новгородскую духовную семинарию в 1906 году по первому разряду. Обучался в Императорском Санкт-Петербургском Университете.
 Мирославский, Борис Андреевич (ок. 1886 — ?). Окончил Белозерское духовное училище в 1901 году и Новгородскую духовную семинарию в 1907 году по первому разряду. Поступил в Императорский Юрьевский Университет, но потом перешел в Петроградский университет на юридический факультет. Во время первого галицийского наступления в августе 1914 года был контужен, а в октябре того же года после горячей схватки с неприятелем пропал без вести.
 Мирославский, Всеволод Андреевич. Проживал в Ленинграде.
 Мирославский, Сергей Андреевич (1895 — ?). Окончил Новгородскую духовную семинария в 1916 году по первому разряду, студент Казанской Духовной Академии.
 Мирославская, Нина Андреевна. Учитель.

 Мирославский, Михаил Михайлович (28 сентября 1905 — 14 мая 1989)
 Мирославская, (Троицкая) Нина Николаевна (14 января 1913—2004)
 Мирославский, Геннадий Михайлович (08 октября 1935 - 10 июля 1995)
 Мирославская (Иванова) Тамара Сергеевна (05 апреля 1935 - 11 июля 2016)
 Мирославский, Алексей Геннадьевич (20 марта 1962 - живёт в Санкт-Петербурге)
 Мирославский, Михаил Геннадьевич (06 апреля 1969 - живёт в Санкт-Петербурге)
 Мирославский, Валерий Михайлович
 Мирославская (Румянцева) Валентина Константиновна 
 Винкель (Мирославская), Ирина Валерьевна (15 мая 1965 - живёт в Череповце)
 Винкель, Владислав 
 Винкель, Анастасия
 Мирославский, Александр Валерьевич
 Мирославский, Николай Михайлович (11 декабря 1941 - живет в г. Череповец)
 Мирославская (Литвинова) Людмила Демьяновна (2 июня 1941- живет в г. Череповец)
 Мирославский, Виктор Николаевич (01 апреля 1971-28 августа 1982)
 Мирославский, Николай Николаевич (19 января 1966 - живёт в Череповце)
 Мирославская, (Губина)  Елена Витальевна (30 марта 1969-16 июля 2015)
 Мирославская, Анита Николаевна (19 января 1991 - живёт в г.Череповец)

 Мирославский, Андрей Павлович (1913 — 1942) — расстрелян по решению ВТ Ленинградского фронта в Великую Отечественную войну.
 Мирославская, Людмила Павловна (1916 — ?) — врач-педиатр, умерла в Ленинграде.
 Мирославская, Антонина Павловна (1920) — живёт в Ленинградской области.
 Мирославская, Зоя Павловна (1922) — фармацевт, живёт в Киеве.
 Мирославская, Тамара Павловна (1924) — участница Великой Отечественной войны, живёт в Санкт-Петербурге.
 Мирославская, Маргарита Павловна (1935) — живёт в Екатеринбурге, работала на Уралмаше.

 Однофамильцы
 Мирославский
 Мирославская
 Мирославская, Татьяна Александровна (1898—1977) — танцовщица московского камерного балета Голейзовского

Примечания

Ссылки 
 Мирослав (город)
 Рогаля (герб)
 Пржияцель (герб)
 Роля (герб)
 Ястржембец (герб)
 Касьян Голейзовский